Autolytus longstaffi är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1912. Autolytus longstaffi ingår i släktet Autolytus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longstaffi